Offemont ou Offémont (avec un accent aigu sur le « e ») peut désigner :

 Offemont, commune française du département du Territoire de Belfort, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Offémont, château classé et domaine situé sur le territoire de la commune française de Saint-Crépin-aux-Bois,  dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.